Республика Косово — частично признанное государство на границах Центральной и Юго-Восточной Европы и Средиземноморья, которое 17 февраля 2008 года провозгласило независимость от Сербии. Косово — член МОК, Мирового банка, МВФ. По состоянию на 2015 год, Косово установило дипломатические отношения с 76 странами.

По состоянию на 1 декабря 2016 года независимость Косова признали 111 государств из 193 (57 %) государств-членов ООН. Также, 23 из 28 (82 %) стран-членов Европейского Союза и 24 из 28 (86 %) стран-членов НАТО, 34 из 57 (60 %) государств-членов Организации исламского сотрудничества признают государством Косово. Россия, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, США, Японии, Австралии не признаёт Республику Косово государством.

Дипломатические отношения

Международные организации 

Республика Косово принимает участие в работе таких международных организаций:

Международные договоры и конвенции

См. также 
 Международно-правовой статус Косова
 Паспорт гражданина Республики Косово

Примечания